Палестрина — муніципалітет в Італії, у регіоні Лаціо, провінція Рим.
 Джованні П'єрлуїджі да Палестрина — італійський композитор епохи Відродження.